Un paramètre est, au sens large, un élément d'information (souvent une quantité), intervenant dans la description d'un objet ou dans une prise de décision ou pour effectuer un calcul. On parle aussi dargument.

De façon plus spécifique :
En mathématiques :
les espaces et sous-espaces de l'algèbre linéaire sont décrits par un certain nombre de paramètres, nombre qui est relié à la dimension ;
de même, les objets de la géométrie différentielle (courbes, surfaces) peuvent être décrits par un paramétrage faisant intervenir un nombre adéquat de paramètres indépendants.
 En cosmologie, un paramètre cosmologique est une quantité intervenant dans la description d'un modèle cosmologique. 
 Le paramètre de densité d'une forme de matière représente le rapport de sa densité d'énergie à une densité d'énergie de référence, la densité critique. 
 Le paramètre de Hubble représente le taux d'expansion de l'univers, soit pris à l'époque actuelle (on parle alors plus souvent de constante de Hubble), soit à une autre époque.
 Le paramètre de décélération décrit la façon dont se produit la décélération ou l'accélération de l'expansion de l'univers.
 Les paramètres du slow-roll déterminent la façon dont se produit l'éventuelle phase d'expansion très rapide de l'univers primordial, l'inflation cosmique.
 En relativité générale, un paramètre affine est la quantité utilisée pour indexer les différents points suivis par une trajectoire soumise uniquement aux forces de gravitation, appelée géodésique.
 En physique statistique, le paramètre d'ordre est le nom donné à la quantité qui décrit certaines transitions de phase.
 En électromagnétisme, les paramètres de Stokes décrivent l'intensité et la polarisation d'un rayonnement électromagnétique.
 En astronomie :
 Les paramètres orbitaux, ou paramètres képlériens d'un astre décrivent son orbite autour d'un objet central (objet du Système solaire autour du Soleil, par exemple).
 Un paramètre post-képlérien correspond à un paramètre supplémentaire dont il faut tenir compte si la relativité générale est nécessaire pour décrire l'orbite.
 Le paramètre de Tisserand est une quantité utilisée pour déterminer si oui ou non deux observations d'objets Système solaire sont susceptibles de correspondre à l'observation d'un seul et même objet.
 Les paramètres de Milanković décrivent l'évolution séculaire de l'orbite et de l'inclinaison de la Terre, qui ont une influence importante sur son climat.
 Le paramètre d'activité quantifie les irrégularités temporelles des temps d'arrivée des signaux émis par les pulsars.
 En informatique :
 les paramètres sont les données manipulées par une section de code ;
 plus généralement, ils définissent l'environnement d'exécution, d'un logiciel, d'une interface. Par exemple, les paramètres régionaux sont les éléments permettant à un logiciel d’afficher les données selon les attentes culturelles et linguistiques propres à la langue et au pays de l’utilisateur.
 En médecine : 
 les paramètres pharmacocinétiques décrivent la façon dont un médicament diffuse au sein de l'organisme.
 les paramètres sont les structures tissulaires avoisinant et fixant l'utérus latéralement
 En photographie, les paramètres d'exposition décrivent les données relatives à une prise de vue (temps d'exposition ou profondeur de champ, par exemple).
 En cristallographie, les paramètres cristallins sont les paramètres utilisés pour décrire les dimensions d'une maille élémentaire d'un cristal.
 En électronique :
 Les paramètres hybrides permettent de décrire un quadripôle.	
 Les paramètres S sont utilisés pour décrire le comportement électrique de réseaux électriques linéaires en fonction des signaux d'entrée.